Der Aspria Tennis Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 26. Juni bis 2. Juli 2017 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Ex-Fußballprofi Paolo Maldini trat im Doppel mit einer Wildcard an, nachdem er sich diese zuvor mit seinem Partner Stefano Landonio in einem Qualifikationsturnier erspielt hat. Damit kam er – 49-jährig – zu seinem ersten Tennis-Profimatch.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 228 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 279 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 227 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Mailand